«Сексуальная революция» () — фильм режиссёра Марка Ротемунда, снятый в 2007 году.

Сюжет 
Бенни Кёпке учится на полицейского, но всегда мечтал снимать кино. Однажды к нему обращается его непутёвый старший брат — Фредди Кёпке, с просьбой помочь снять фильм, чтобы заработать быстрые деньги. Когда Бенни узнаёт, что фильм, который брат просит помочь сделать, порнографический, он отказывается. Но Фредди рассказывает, что его могут посадить в тюрьму, если он не заработает и не вернёт деньги банку. Тогда Бенни соглашается снимать фильм.

Фредди знакомит брата с его командой: продюсер — итальянец, владеющий пиццерией; осветитель — парень, обучающийся на электрика; стилист — девушка осветителя, которая прошла практику в парикмахерской; звукооператор-пенсионер; а также главная звезда фильма — итальянка Джина Феррари, не говорящая по-немецки, которую продюсер обманул, сказав, что фильм о любви.

Работа над фильмом осложняется ещё и тем, что девушка, в которую влюбляется Бенни и которая также помогает работать над фильмом, не должна знать, что он из полиции; полицейские не должны знать, что он снимает фильм; а фильм надо сделать порнографическим, но в виде учебного, чтобы его пропустила цензура в кинопрокат.

В ролях

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 

Кинокомедии Германии
Кинокомедии 2007 года
Фильмы Марка Ротемунда
Фильмы о съёмках порнографии
Фильмы Германии 2007 года
Фильмы Constantin Film